Базилевщинский сельский совет () — входит в состав
Машевского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Базилевщина.

История 
 1758 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Базилевщина

Примечания